Štursa ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Štursa (1880–1925), tschechischer Bildhauer
 Vojtěch Štursa (* 1995), tschechischer Skispringer

Siehe auch:
 Anton Stursa (1902–1965), österreichischer Gebrauchsgrafiker, Maler und Amateur-Zauberkünstler